Daisuke Matsui (Kyoto, 11 de Maio de 1981) é um futebolista profissional japônes, meia de origem, milita no futebol russo, atualmente no Júbilo Iwata.

Carreira

Inicio 
Matsui iniciou sua carreira defendendo de 1997 até 2000 o time da Universidade de Kagoshima(Kagoshima Commercial High School), onde se graduou, depois se tornou profissional pelo Kyoto time de sua cidade natal e da J-League.

Kyoto Sanga 
No Kyoto, Matsui teve uma temporada ruim, caindo com o time para a J2 e jogando pouco.Em 2001 na J2, Matsui passou a ser titular na metade do torneio e foi importantíssimo para a volta da equipe a elite do futebol japonês.Em 2002, na volta a J-League, Matsui como camisa 10 e titular absoluto do time, levou o time a um surpreendente sexto lugar na J-League e a conquista da Copa do Imperador, torneio muito tradicional no Japão, com suas grandes atuações e seu estilo de jogo ofensivo e agressivo, Matsui chamou a atenção do então técnico da seleção japonesa Zico, e teve sua primeira convocação para a seleção principal em 2003, porém em 2003, o habilidoso Matsui não salvou o Kyoto de nova queda e o time voltou a segunda divisão de onde não conseguiu sair em 2004.

Mas Matsui com boas atuações, mais a convocação para as Olimpíadas 2004 e para a seleção principal, chamou a atenção do clube francês Le Mans UC72.

Le Mans 
Matsui chegou ao Le Mans,como uma das apostas do time para levar o time de volta a primeira divisão francesa, a Ligue 1, Matsui preferiu ir ao Le Mans da segunda divisão da França do que ir para a Lazio da Liga Calcio, primeira divisão italiana e um dos times mais tradicionais na Bota, por achar o estilo italiano muito defensivo.

Matsui foi para a França com certa desconfiança,mas não dos franceses e sim dos japoneses,que achavam Matsui pequeno e fraco,fora o fato de ser habilidoso e segurar a bola em excesso,porém essa desconfiança logo acabou.Matsui se adaptou rapidamente ao futebol francês e conquistou não só aplausos de japoneses e também franceses, mas também a confiança da torcida do Le Mans, virando rapidamente um ídolo na cidade.Com belas atuações o habilidoso meia levou o Le Mans ao vice campeonato da Ligue 2 e ao acesso a Ligue 1, com isso na temporada 2005-2006, Matsui disputaria a primeira divisão francesa.

Esta temporada foi uma das melhores do clube e de Matsui na Europa, o clube ficou invicto nas seis primeiras partidas, se mantendo entre os dois primeiros durante boa parte do torneio, em Fevereiro de 2006 na metade da temporada, Matsui ganhou o prêmio de Jogador do Mês da Ligue 1, batendo nomes de prestígio,como por exemplo Juninho, por suas grandes atuações e pelo prêmio, Matsui passou a ser chamado pela imprensa e comentaristas de "O Sol de Le Mans" e também passou a ser considerado o craque do time, com isso o amor e idolatria da torcida pelo craque japonês aumentou, o que contribuiu para atuações ainda melhores do gênio japonês.O Le Mans encerrou a temporada na décima primeira posição, e depois na temporada 2006-2007, Matsui com novamente grandes atuações, fez o time terminar o torneio na décima segunda posição.

Na temporada 2007-2008, mesmo estando bem no Le Mans, com grandes atuações, convocações para a seleção e moral, Matsui manifestou um desejo de trocar de clube, e logo surgiram várias propostas, a Lazio novamente fez proposta pelo astro japonês, o Catania de Morimoto, o Genoa e o ex clube de Oguro a Torino, todos também da Liga Calcio fizeram propostas para Matsui, além destas, o clube de Hasebe e Okubo, o VfL Wolfsburg da Bundesliga na Alemanha também tentou contratar o craque, o Werder Bremen também da Alemanha, o Lille da Ligue 1 e o Celtic de Nakamura e Mizuno e o rival do Celtic, Rangers também fizeram propostas, porém Matsui decidiu ir para io clube mais tradicional da França,devido ao lado financeiro, e também por já estar adaptado a França e por ir para um clube de expressão e tradição e que havia terminado a temporada em quarto lugar,garantindo vaga na UEFA Cup.

AS Saint Etienne 
Com isso na temporada 2008-2009, Matsui foi para o A.S. St. Etienne. No início da temporada, ele teve problemas, pois teve uma discussão com o técnico Laurent Roussey, o que colocou o astro no banco, porém com o péssimo resultado da equipe, Laurent foi demitido, mas não adiantou muita coisa, já que o vice presidente do clube, Roland Romeyer disparou críticas ao craques do time: Matsui, Gomis, Machado e Mirallas. Matsui foi um dos mais criticados, tanto que Romeyer chegou a perguntar:"se teria valido a pena tirar o astro japonês do Le Mans."Porém com a chegada do novo técnico Alain Perrin, os Les Verts ganharam nova vida e mesmo brigando pra não cair, foram bem na UEFA Cup, em que Matsui jogou muito bem, o habilidoso meia passou a jogar mais e ser titular, porém no final da temporada, o maluco técnico Perrin colocou todos os astros do St. Etienne no banco, não se sabe o por quê até hoje.Com isso a primeira temporada de Matsui no St. Etienne teve saldo negativo.

Grenoble 
Como não obteve muito sucesso por conta de desavensas com o treinador, no fim da temporada Matsui decidiu trocar novamente de clube, e foi para o Grenoble, onde também atua o jovem Henry japonês, Sho Ito.

Títulos 

Seleção Japonesa
Copa da Ásia: 2011

Ligações externas 

Perfil em 90minut.pl
Perfil em Ogol
Perfil em transfermarkt.co.uk

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Le Mans Football Club
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Grenoble Foot 38
Futebolistas do FC Tom Tomsk
Futebolistas do Spółka Akcyjna Lechia Gdańsk
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas olímpicos do Japão
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011